Urgell peut être :

Toponyme

Comarques 
Comarque naturelle: Urgellet (Alt Urgell);
Comarques de Catalogne:
 Alt Urgell, comarque dans les Pyrénées;
 Pla d'Urgell
 Urgell ou Baix Urgell, comarque dont la plus importante ville est Tàrrega;

Villes 
 Bellcaire d'Urgell,
 Bell-lloc d'Urgell;
 Bellmunt d'Urgell;
 Ivars d'Urgell;
 La Seu d'Urgell;

Histoire 
 Le comté d'Urgell, englobant au Moyen Âge les localités précédentes;
 Vicomté d'Urgell, ou de l'Alt Urgell et postérieurement Vicomté de Castellbò;
 Vicomté del Baix Urgell;
 Viguerie d'Urgell;
 Diocèse d'Urgell;
 Urgell ou Ciutat d'Urgell, nom historique de la Seu d'Urgell;

Architecture 
Santa Maria d'Urgell

Transports 
Urgell, une station de la ligne 1 du métro de Barcelone ;
 Une station de la ligne 5 du métro de Madrid ;

Onomastique

Patronymes 
 Modest Urgell un peintre Barcelonais

Prénoms 
 Urgell (prénom).

Homonymie de toponyme